Detta är en lista över de 153 kommunerna i departementet Var i Frankrike.

Var
Kommuner Var